Руська правда — збірка стародавнього руського права, складена в Київській державі у XI—XII ст. на основі звичаєвого права.
 Руська правда декабриста Павла Пестеля.